Электродепо «Калу́жское» (ТЧ-5) обслуживает Калужско-Рижскую линию Московского метрополитена с 13 октября  года.

История

Обслуживаемые линии

Подвижной состав

Пассажирский подвижной состав 

В феврале 2021 года в депо «Калужское» начались поставки новых составов серии 81-775/776/777 «Москва-2020». После открытия оставшихся 9 станций Большой кольцевой линии все составы обслуживают её, что является временной мерой.

Служебный подвижной состав 
В депо имелся грузовой поезд (использовался для манёвров и перегонок). Его составность — 8718ср-7993-0129. В 2020 году вагоны № 7993 и № 0129 были переведены в эксплуатируемый парк. Вагон № 0129 является опытным вагоном модели 81-717.5.

Ранее в депо также эксплуатировался вагон-дефектоскоп № 9279 для ультразвуковой дефектоскопии рельсов с четырьмя вагонами сопровождения (ходил под 96-м маршрутом, передан в 2015 году из ТЧ-14 «Владыкино»).

Станция «Калужская» 
В одном из нефов депо с 1964 года по 1974 год находилась временная станция «Калужская». В 1976 году депо было расширено ещё на два нефа к востоку от существующих, добавлен цех по ремонту систем автоматизации в вагонах (второй в Москве после цеха при «Планерном» — в настоящее время такие есть уже во всех депо города), а также несколько дополнительных складских помещений. Планируется реконструкция нефа с оборудованием зоны для ремонта вагонов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Фотографии депо Калужское в Виртуальной фотогалерее Метро
 Фотографии депо «Калужское»
 Вид на депо «Калужское» (Wikimapia)
 Вид на депо «Калужское» из космоса (Google maps)

Здания и сооружения, построенные в 1962 году в Москве